Matzkau bezeichnet

 Mačkov, Gemeinde in Tschechien
 Maćkowy, Ortsteil von Gdańsk, Polen; dort befand sich das Strafvollzugslager Danzig-Matzkau